Umetnostno drsanje na Zimskih olimpijskih igrah 2010 - moški posamično, tekmovanje je potekalo 16. in 18. februarja 2010.

Rezultati

Kratki program

Prosti program

Skupno 

Moški